Layou – centro abitato di Saint Vincent e Grenadine
Layou – centro abitato della Dominica
Layou – fiume della Dominica